Crocq (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Crocq (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia